Вици может означать:
 Вици — гора в Греции.
 Вици (горнолыжный центр) — горнолыжный центр в Греции.